Layer (englisch für „Lage“, „Ebene“ oder „Schicht“) steht für:

 Ebene einer Platine, siehe Leiterplatte
 Ebene einer Zeichnung in einem CAD-Programm, siehe Layertechnik
 Ebene des 7-Layer-Modells, siehe OSI-Modell #Die sieben Schichten
 Schicht eines Softwaresystems, siehe Schichtenarchitektur
 Schicht eines Internet-Protokolls, siehe Internetprotokollfamilie #TCP/IP-Referenzmodell

Layer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Layer (1920–1984), deutscher Historiker, Gymnasiallehrer und Universitätslehrbeauftragter
 Christopher Layer (1683–1723), Jakobiter
 Franz Xaver Layer (1812–1875), österreichischer Kupferstecher und Maler, siehe Franz Xaver Layr
 Friedemann Layer (1941–2019), österreichischer Dirigent
 Leopold Layer (1752–1828), slowenischer Maler
 Manfred Layer (* 1937), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Max Layer (1866–1941), österreichischer Rechtswissenschaftler und Verfassungsrichter
 Michael Layer (* 1978), deutscher Snowboarder 
 Paul Gottlob Layer (* 1948), deutscher Entwicklungsbiologe
 Peter Layer (* 1951), deutscher Internist

Siehe auch:

 Ebene (Begriffsklärung)
 Schicht (Begriffsklärung)